Буйничское поле ― мемориальный комплекс, расположенный юго-западнее Могилёва, вблизи деревни Буйничи.

Оборона Могилёва 
Возле деревни Буйничи в 1941 году во время обороны Могилёва проходили ожесточённые бои 172-й стрелковой дивизии (генерал-майор М. Т. Романов) 61-го стрелкового корпуса 13-й армии с немецкими войсками. Рубеж Тишовка—Буйничи—Селец, перекрывая автодорогу Могилёв—Бобруйск и железную дорогу Могилёв—Жлобин, обороняли воины 388-го стрелкового полка (полковник С. Ф. Кутепов), 340-го лёгкого артиллерийского полка (полковник И. С. Мазалов) 172-й стрелковой дивизии и батальон народного ополчения (комиссар П. Е. Терентьев).

Немецкое командование, планируя прорваться в Могилёв со стороны Бобруйска, сосредоточило на этом направлении 3-ю танковую дивизию, пехотные части, поддерживаемые артиллерией и авиацией. У Буйнич проходил передний край советской обороны, где противотанковый ров, смыкаясь с оврагами, упирался в Днепр.

С 10 июля немецкие войска систематически подвергали позиции 388-го полка массированной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. 
12 июля советская артиллерия, открыв огонь по немецким танкам, нанесла им серьезные потери. 
В начавшемся наступлении на советские позиции через Буйничское поле направилось 70 немецких танков. 
Бой продолжался 14 часов, советские части подбили и сожгли 39 танков, отбили несколько атак противника.
13 июля немецким частям удалось ворваться на позиции 3-го батальона, но контратака позволила выбить немецкие войска с захваченных позиций. 
Свои позиции советские войска удерживали до 22 июля.

13—14 июля на Буйничском поле находились корреспондент газеты «Известия» писатель К. Симонов и фотокорреспондент той же газеты П. Трошкин, который сфотографировал подбитые на Буйничском поле немецкие танки.

События на Буйничском поле нашли отражение в романе Симонова «Живые и мёртвые» и дневнике «Разные дни войны».

Мемориальный комплекс «Буйничское поле» 

Мемориальный комплекс защитникам Могилева «Буйничское поле» — историко-культурная ценность Беларуси с 2002 г. Автор проекта архитектор Владимир Чаленко. Мемориал включает в себя арку входа, которая соединена аллеей с центральной композицией — 27-метровой краснокирпичной часовней, построенной в стиле православной архитектуры.

Стены часовни внутри облицованы светлым мрамором. На них размещены мемориальные доски с сотнями фамилий воинов и народных ополченцев, погибших при обороне Могилева. В центре часовни — «маятник Фуко» Буйничского мемориала. Под часовней находится склеп, предназначенный для торжественного перезахоронения останков погибших воинов Красной Армии, обнаруженных на полях боев в окрестностях Могилева.

Аллеи соединяют часовню с аркой, где размещены горельефные доски, памятным камнем писателю К. Симонову, а также «озером слез». Вокруг расположены образцы боевого вооружения и техники периода войны. Справа от часовни хорошо видны остатки противотанкового рва.

Над Буйничским полем, согласно завещанию писателя, в сентябре 1979 года развеян прах К. Симонова.

См. также 
 Оборона Могилёва
 Днепровский рубеж

Примечания 

Мемориальные комплексы Белоруссии
Памятники Великой Отечественной войны в Белоруссии
Оборона Могилёва
Достопримечательности Могилёва
Константин Симонов
Могилёвский район